Веткина, Александра Михайловна (1888—1969) — русский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Веткина, Инна Ивановна (1927—1995) — сценарист.